de ambachtsplaats van een touwslager
 Lijnbaan (Rotterdam), een straat in Rotterdam
 Lijnbaan (Den Haag), een straat in Den Haag
 Lijnbaan (Dordrecht), een wijk in Dordrecht